«Встречи с привидениями» () — гонконгский комедийный боевик с элементами хоррора, главную роль в котором исполнил Саммо Хун. Фильм стал основателем жанра про вампиров (цзянши) и одним из первых гонконгских комедийных фильмов ужасов с боевыми искусствами. Оригинальное китайское название фильма на русский язык можно перевести как «Призрак бьётся с призраком».

Сюжет 
Смелый Чён поспорил на то, чтобы провести ночь в заброшенном доме, в котором он должен очистить яблоко перед зеркалом. Желая защитить титул самого смелого, Чён соглашается. Тем не менее, в ту ночь друзья разводят его. В то время как Чён ругает приятеля за шутку, появляется настоящий призрак и похищает друга. Призрак пытается добраться до Чёна, но случайно отрубает себе руку и разбивает стекло, из-за чего дом рушится.

На следующий день Чён подслушивает рассказ о неверной жене от продавца тофу, поэтому Смелый идёт домой проверить свою жену и натыкается на двух парней у входной двери. Он кричит на них, что слышит его жена в постели с работодателем Чёна Тхамом. Любовник успевает сбежать, но оставляет свой ботинок, который находит Чён, из-за чего он скандалит с ней. Жена начинает истерику и заставляет мужа чувствовать себя виноватым.

Тхам обеспокоен тем, что Чён может докопаться до правды о романе жены, поэтому он нанимает колдуна Чиня, чтобы избавиться от Чёна. Чхёю, напарнику Чиня, всё это не нравится. Чёна обманным путём заставляют провести ночь в храме, но он встречает Чхёя, который советует ему спать на крыше. Чён так и поступает. Ночью в храме открывается гроб, и оттуда вылезает ходячий труп в поисках Чёна, который теперь на крыше. Чинь, управляя трупом, не может найти Смелого до тех пор, пока Смелый не срывается вниз. Чён прячется под гроб, но труп его находит, после чего они дерутся, и Чён сбивает преследователя обратно в гроб и закрывает крышку.

Чёна опять уговаривают провести ночь в храме, после чего Чхёй советует найти пятьдесят куриных яиц, чтобы потом бросить их в гроб. Тем не менее, торговец яйцами продаёт Чёну десять утиных яиц вперемежку с куриными. В ту же ночь Чён начинает кидать яйца в гроб, из-за чего труп не может оттуда выбраться. Но, когда Чён кидает утиное яйцо, трупу удаётся выбраться, поэтому он выплёскивает на соперника кровь собаки, из-за чего Чинь отлетает на несколько метров и теряет контроль над трупом.

Чён возвращается в город, где инспектор арестовывает его за убийство жены. Чёна сажают в тюрьму, но он сбегает оттуда, притворившись больным. Он избегает охранников и скрывается в лесу, где он спотыкается о гроб, в котором лежит труп. Чён засыпает рядом с трупом, но случайно пробуждает его. Затем злые силы заставляют труп напасть на Смелого Чёна, а потом преследовать. Убегая от трупа по лесу, Чён чуть ли не врезается в инспектора и его людей, но вместо этого труп врезается в представителей закона, что даёт Чёну время на побег.

Чён встречает Чхёя, который хочет взять его к себе в ученики. Инспектор отправляет людей арестовать беглеца, видя как он с Чхёем едят в закусочной. Чиню удаётся управлять рукой Чёна, чтобы избить людей вокруг, но Чхёй останавливает Чиня в драке, и тот сбегает. Чтобы помочь Чёну, Чхёй использует магию для контроля над людьми инспектора, чтобы те избили начальника. Чён в очередной раз сбегает. В ту же ночь Чинь посылает вампира за Чёном и Чхёем, но они справляются с ним. Чхёй разрисовывает тело Чёна для защиты от магии Чиня. Они идут в резиденцию Тхама бросить вызов Чиню. Оба колдуна используют магию, чтобы управлять своими представителями. Чёну вселяют дух обезьяны. Двое учеников Чиня дерутся с соперником до победы. Чинь вселяет в Тхама дух бога мечей, но Чён убивает его. Затем два колдуна соперничают друг с другом. Видя, что Чинь может выиграть, Чён подрубает вышку Чиня, из-за чего тот теряет равновесие, в результате чего Чхёю удаётся поразить Чиня своим огнём. Чинь сгорает. Но Чхёй сильно ранен от магии Чиня и тоже погибает. Появляется жена Чёна и пытается убедить его, что Тхам пытался изнасиловать её. Тем не менее, Чён не поддаётся и избивает свою жену.

Исполнители ролей и съёмочная группа 

 Саммо Хун — Смелый Чён
  — даос-волшебник Чхёй
 Чань Лун — даос-волшебник Чинь
 Хуан Ха — хозяин Тхам
  — инспектор
  — советник
 Тоу Сиумин — Тхо
 Чён Кинпо — дядя Фок
 Юнь Моу — охранник в тюрьме
 Хо Паккуон — любопытный человек
 Фун Кинмань — любопытный человек
  — полицейский
 Ка Лэй — полицейский
 Нг Минькань — полицейский
 Чау Камкон — полицейский
 Пань Ёньсан — охранник в тюрьме
 Сиу Такфу — охранник в тюрьме / человек в закусочной
 Бенз Кон — охранник в тюрьме

Приглашённые звёзды:

  — Фа
 Лён Сютмэй — жена Смелого Чёна

 Кинокомпания: Golden Harvest, Bo Ho Films Co., Ltd.
 Исполнительный продюсер: Рэймонд Чоу
 Режиссёр: Саммо Хун
 Ассистент режиссёра: Уэллсон Чинь
 Координаторы боёв:  (Саммо Хун, Юань Бяо, Лам Чинъин, Билли Чань)
 Сценаристы: Саммо Хун, 
 Композитор: 
 Операторы: Ли Ютан, Нг Чёква
 Художник: Мак Во
 Грим: Чань Куокхун
 Монтажёр: Питер Чён
 Дизайнер по костюмам: Чю Синхэй

Примечания

Ссылки 
 Официальный трейлер на YouTube
   
 «Встречи с привидениями» на сайте Hong Kong Movie DataBase

Фильмы-боевики Гонконга
Кинокомедии Гонконга
Кинокомедии 1980 года
Фильмы ужасов Гонконга
Фильмы на кантонском языке
Фильмы Саммо Хуна
Фильмы о боевых искусствах
Комедийные фильмы ужасов
Фильмы ужасов 1980 года
Фильмы Гонконга 1980 года
Фильмы о вампирах
Фильмы о паранормальном
Фильмы о зомби